Чернещинська сільська рада — Харківська область, Борівський район
 Чернещинська сільська рада — Харківська область, Зачепилівський район